У́лица Геро́ев Бре́ста — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Улица Героев Бреста — улица в Воронеже
 Улица Героев Бреста — улица в Севастополе

Украина 

 Улица Героев Бреста — улица в Кривом Роге Днепропетровской области

См. также 

 Улица Героев
 Переулок Героев Бреста — переулок в Кременчуге Полтавской области
 Площадь Героев Бреста
 Оборона Брестской крепости